Canal 4 puede referirse a:

Argentina 
 Canal 4 de Posadas (Misiones).
 Canal 4 de la ciudad de San Juan.
 Canal 4 de San Martín (Buenos Aires).

Brasil 
 Rede Globo de Río de Janeiro.

El Salvador 
 Canal 4 de Telecorporación Salvadoreña de San Salvador.

España 
 Cuatro de Mediaset España.
 Canal 4 de Barcelona, España.
 Canal 4 de Tenerife, Islas Canarias.
 Canal 4 de las Islas Baleares.
 Canal 4 de Castilla y León.

Honduras 
 Canal 4 Telesandino de Telesandino, Tegucigalpa.

Nicaragua 
 Canal 4 de Managua.

Reino Unido 
 Channel 4, cadena nacional.

República Dominicana 
 CERTV de Santo Domingo.

Uruguay 
 Canal 4 de Montevideo.

Canal 04